Kovarik oder Kovařík ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kovarik (* um 1907 – 29. September 1923), getötet bei einer Schießerei von Nationalsozialisten in Spillern, NÖ.
 Jan Kovařík (* 1988), tschechischer Fußballspieler
 Jiří Kovařík (* 1963), tschechischer Eishockeyspieler

 Leopoldine Kovarik (1919–1943), österreichische Postbeamtin und Widerstandskämpferin